En Pologne, Glinik peut désigner :

 Glinik, village de la voïvodie de Lubusz
 Glinik, village de la voïvodie des Basses-Carpates